Die Liste von Sakralbauten in Geilenkirchen nennt Kirchen, Kapellen und sonstige Sakralbauten in Geilenkirchen, Kreis Heinsberg.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Geilenkirchen

Literatur 
 Handbuch des Bistums Aachen. Dritte Ausgabe, 1994, ISBN 3-87448-172-7.
 Paul Clemen: Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz. Band 8. 1904.

Weblinks 

!Liste
Geilenkirchen